Modibo Keïta (1915–1977) – malijski polityk, prezydent i premier
 Modibo Keïta (1942–2021) – malijski polityk, premier